Gradiva peut faire référence à :

Littérature
Gradiva, une nouvelle de l'écrivain allemand Wilhelm Jensen publiée en 1903.

Cinéma
Gradiva (1970), film italien réalisé par Giorgio Albertazzi, inspiré de la nouvelle homonyme ;
Gradiva (2006), film franco-belge réalisé par Alain Robbe-Grillet, inspiré de la nouvelle homonyme ;
Gradiva Films, compagnie cinématographique italienne.

Psychanalyse 
Le délire et les rêves dans la « Gradiva » de W. Jensen, étude de Sigmund Freud publiée en 1907, analysant la nouvelle de Jensen d'un point de vue psychanalytique

Anthropologie 
 Gradhiva, revue d'anthropologie

Édition 
Gradiva, société d'édition portugaise fondée en 1981.

Art 
Galerie Gradiva, galerie surréaliste des années 1930, située rue de Seine à Paris, et dirigée par André Breton